Ше́хтер — еврейская фамилия. На идише — резник, ритуальный забойщика скота (аналогичные по происхождению фамилии , , , , ). 

Известные носители:
 Шехтер, Анатолий Борисович (род. 1933) — советский и российский патоморфолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Шехтер, Борис Семёнович (при рождении Бер Соломонович Шехтер; 1900—1961) — советский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Туркменской ССР.
 Шехтер, Давид (род. 1956) — израильский писатель, журналист, политический деятель.
 Шехтер, Дэвид — американский бизнесмен, основатель Schecter Guitar Research.
 Шехтер, Даниил Абрамович (1904—1991) — молдавский советский писатель.
 Шехтер, Игорь Юрьевич (1918—2022) — советский и российский лингвист.
 Шехтер, Изак (Алони, 1905—1985) — польский и израильский шахматист.
 Шехтер, Итай Менахем (род. 1985) — израильский футболист.
 
 Шехтер, Мордхе (1927—2007) — американский лингвист-германист, специалист в области идиша.
 Шехтер, Роберт Исаакович (род. 1947) — советский и шведский физик.
 Шехтер, Соломон (1847—1915) — раввин, востоковед, теоретик консервативного иудаизма.
 Шехтер, Стэнли (1922—1997) — американский психолог, специалист в области социальной психологии.
 Шехтер, Татьяна Ефимовна (1946—2010) — советский и российский историк искусства и культуролог.
 Шехтер, Яков (род. 1956) — израильский русский писатель.
 Шехтер, Яков — израильский профессор медицины, специалист в области онкодерматологии.

См. также 
 Шехтель